Damernas 100 meter fjärilsim vid olympiska sommarspelen 2012 ägde rum den 28-29 juli i London Aquatics Centre.

Medaljörer

Resultat

Heat

Semifinaler

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Referenser

Simning vid olympiska sommarspelen 2012